Implementation eller implementering kan syfta på:

 Implementation (samhällskunskap) – inom statsvetenskapen ett begrepp som syftar på genomförandet och förverkligandet av fattade politiska eller administrativa beslut och policys
 Implementation (programmering) – inom programmering den praktiska tillämpningen av en metod, algoritm eller andra kända fakta för att uppnå ett specifikt resultat
 Mjukvaruimplementering – att ta mjukvara i drift